Michael Wheeler ist der Name folgender Personen:

* Michael Wheeler (Leichtathlet) (1935–2020), britischer Sprinter
 Michael Wheeler (Philosoph) (* 1960), britischer Philosoph